Die Snookerweltmeisterschaft 1974 (auch 1974 Park Drive World Snooker Championship) war ein professionelles Snookerturnier. Es wurde vom 16. bis zum 25. April im Belle Vue in Manchester ausgetragen. Im Finale besiegte der amtierende Weltmeister Ray Reardon aus Wales den Engländer Graham Miles mit 22:12. Miles spielte im Halbfinale mit einem 131er-Break das höchste Breaks des Turnieres.  Reardon bekam nach seinem Finalsieg eine Prämie von 2000 ₤. Zum letzten Mal wurde eine Weltmeisterschaft von Park Drive gesponsert. Im Jahr darauf gab es keinen Sponsor.

Turnier 
Die acht Qualifikanten und weitere acht Spieler traten in der ersten Runde an. Die Spiele gingen maximal über 15 Frames. Die Spiele wurden am 17. April gespielt.

Nach der ersten Runde wurde an den nächsten beiden Tagen die zweite Runde ausgetragen. Die Viertelfinalspiele wurde vom 19. bis 20. April, die Halbfinalspiele vom 21. bis 22. April. Das Finale wurde vom 23. bis 25. April ausgetragen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Turnier fand am 11. April statt.

|}

Centurys 
Während des Turnieres wurden fünf Centurys von drei Spielern gespielt.

Einzelnachweise 

1974
Weltmeisterschaft
Billardturnier in Manchester